

Persone
 Ada Maria Serra Zanetti – doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Adriana Serra Zanetti – tennista italiana
 Antonella Serra Zanetti – tennista italiana, sorella di Adriana
 Gaetano Serra Zanetti o Serrazanetti – pittore italiano
 Mario Serra Zanetti – calciatore italiano